1 dzielnica miasta:
 Rozwadów – dzielnica Stalowej Woli, dawne miasto, założone w 1690 r.

2 miejscowości w Polsce:
 Rozwadów – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Rozwadów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki

Ukraina:
 Rozwadów – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon mikołajowski